Russland (veraltet Rußland) bezeichnet:
 die Russische Föderation, einen Staat in Osteuropa und Nordasien, siehe Russland
 Rus: Gebiet, auf dessen Teilen sich
 die Kiewer Rus (ca. 880–12./13. Jh.), früher selten auch Kiewer Russland;
 das Großfürstentum Moskau (Moskowien, Moskauer Reich) ab dem 13. Jh. erstreckte
 das Zarentum Russland (1547–1721), Keimzelle des Russischen Reiches
 das Russische Kaiserreich (1721–1917)
 Sowjetrussland (1917–1922)
 die Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik (Russische SFSR), eine ehemalige Sowjetrepublik
 weitere historische Gebiete und Staaten, siehe Geschichte Russlands

Rußland steht auch für:
 einen Weiler in der Gemeinde Friedeburg in Niedersachsen, siehe Rußland (Friedeburg)
 ein Gehöft in der Gemeinde Holzdorf in Schleswig-Holstein, siehe Holzdorf (Schleswig-Holstein)
 eine Anhöhe in der Nähe der österreichischen Stadt Kufstein
 eine Lage- bzw. Ortsbeschreibung von Grafeld in Niedersachsen

Siehe auch:

 Ruthenien, Reußen
 Großrussland, Kleinrussland, Schwarzrussland, Rotrussland
 Sowjetunion (UdSSR)
 Geschichte der Sowjetunion
 Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS)
 Im Rußland und in der Kuhweide bei Lindheim